Alesi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Aleši (1425–1505), albanischer Architekt, Maler und Bildhauer, siehe Andrea Aleksi
 Giuliano Alesi (* 1999), französischer Automobilrennfahrer
 Hugo d’Alési (1849–1906), siebenbürgischer Graphiker, Maler und Zeichner
 James Alesi (* 1948), US-amerikanischer Senator
 Jean Alesi (* 1964), französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Nyanzapithecus alesi, eine fossile Affenart aus Ostafrika
 Alessi